Valdorf bezeichnet

 Stadtteil von Vlotho, Deutschland, siehe Valdorf
 Ortsteil von Horšovský Týn, Tschechien
 bis 1948 das Dorf Podlesí (Sněžné), Tschechien

Siehe auch
 Vahldorf
 Pfahldorf
 Waldorf
 Walldorf (Begriffsklärung)